Михаи́л Алекса́ндрович Аверба́х () — советский кинорежиссёр и сценарист, более всего известный в эпоху немого кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968).

Биография 
Родился  1904 года в Воронеже. С 1923 по 1925 года занимался в Государственной школе кинематографии (киномастерская Льва Кулешова). По окончании в 1927 году ЦЕТЕТИСа дебютировал в кино. 

В период с 1927 по 1934 годы попеременно работал на ленинградских студиях «Белгоскино» и «Совкино» (впоследствии «Союзкино»), снимавших игрывое кино.

К моменту съёмок своей последней немой картины «Кто твой друг» (1934) Авербах уже считался опытным режиссёром. Когда выбранная им только начинавшая свою актёрскую кинокарьеру молодая Клавдия Шульженко один на один оказалась с глазком камеры, следящим за каждым её движением, то невольно растерялась:

Помог режиссёр. Михаил Александрович Авербах, несмотря на свой возраст, был опытным кинематографистом. Его умение ставить чёткие задачи, его обычай тщательно репетировать эпизод до начала съёмки оказались как нельзя кстати…

С 1952 года — режиссёр документального кино на Ленинградской студии кинохроники (с 1968 года —Ленинградская студия документальных фильмов). Сотрудничал с Западно-Сибирской студией кинохроники.

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение).

Скончался 27 июня 1980 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Фильмография

Режиссёр 

  — Чадра
  — В большом городе (совм. с М. С. Донским)
  — Цена человека (совм. с М. С. Донским, не сохранился)
  — Подземное солнце
  — Кровь земли
  — Честь
  — Кто твой друг
  — Повесть о земле Якутской
  — Великолепная предусмотрительность (документальный)
  — Великое предвидение
  — Совесть призывает 
  — От имени науки 
  — С тобой, Россия!
  — Юрий Толубеев
  — На поле Бородинском 
  — Российская радуга
  — Российская рапсодия
  — Калуга — колыбель космонавтики
  — Встреча в Академгородке (совм. с М. Шерманом)

Сценарист 
  — В большом городе
  — Российская радуга (совм. с П. Бахмутским, Н. Семёновым)

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Авербах Михаил Александрович // История кинематографа
 Авербах Михаил Александрович // Энциклопедический проект «Личности»
 Авербах Михаил Александрович // Энциклопедия KM.RU

Персоналии:Беларусьфильм
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Лендок
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище